

Toponymes

Villes et communes

Autriche 
 Vienne (en allemand ), capitale de l'Autriche, dont :
 la liste des bourgmestres de Vienne ;
 l'enceinte de Vienne.

France 
 Vienne, sous-préfecture de l'Isère.
 voir aussi :
 Liste des maires de Vienne.
 Vienne, département de la Nouvelle-Aquitaine.
 Vienne-en-Arthies, commune française du Val-d'Oise ;
 Vienne-en-Bessin, commune française du Calvados ;
 Vienne-en-Val, commune française du Loiret ;
 Vienne-la-Ville, commune française de la Marne ;
 Vienne-le-Château, commune française de la Marne.

Territoires 
 le comté de Vienne (France), qui exista jusqu'au  ;
 le département de la Vienne, département français dont la préfecture est Poitiers ;
 le département de la Haute-Vienne, département français dont la préfecture est Limoges.

Cours d'eau 
 la Vienne, rivière de France, affluent de la Loire, ayant donné son nom à deux départements français ;
 la Vienne, rivière de France, affluent de la Saâne (Seine-Maritime) ;
 la Vienne est une rivière d’Autriche, affluent du Danube ; elle arrose la ville du même nom.

Personnalités 
Le patronyme Vienne a désigne quelqu'un originaire d'une des localités de ce nom.

 Philippe de Vienne (+580), évêque de Vienne ;
 Hugues de Vienne (+1155), évêque de Grenoble puis de Vienne ;
 Béatrice de Vienne ou de Mâcon (+1230), comtesse de Savoie ;
 Hugues d'Antigny puis de Vienne (+v.1277), fondateur de la lignée franc-comtoise ;
 Philippe de Vienne (+ 1303), fils d'Hugues d'Antigny ;
 Jean II de Vienne (+1351), évêque d'Avranches, Thérouanne  et Reims ;
 Jean de Vienne (+1351), gouverneur de Calais en 1346-47, oncle de l'amiral Jean de Vienne ;
 Jacques de Vienne, gouverneur du Dauphiné (+1372), grand-oncle de Guillaume le Sage  ;
 Jean III de Vienne (+1382), successeur de son grand-oncle Hugues  comme archevêque de Besançon, puis de Metz et Bâle ;
 Jean de Vienne (+1396), amiral français, frère aîné de l'archevêque Guillaume (ci-dessous) ;
 Guillaume VI de Vienne, évêque d'Autun de Beauvais et de Rouen (+1407), cousin germain de Jacques, gouverneur du Dauphiné et frère  de l'amiral Jean de Vienne ;
 Guillaume de Vienne dit le Sage (+1434), de la même famille que les précédents, militaire et diplomate bourguignon lors de la guerre de Cent Ans ;

 Théodore Vienne (1864-1921), industriel roubaisien, promoteur de la course cycliste Paris-Roubaix ;
 Christiane Vienne (°1951) est une femme politique belge ;
 Dominique Vienne (1966-), chef d'entreprise français.
 Gisèle Vienne (1976-), chorégraphe, plasticienne et metteuse en scène franco-autrichienne.

Événements 
 le concile de Vienne, dans le Viennois, s’est tenu entre octobre 1311 et mai 1312 pour discuter de l'avenir de l’ordre du Temple ;
 le siège de Vienne en Autriche par les troupes ottomanes de Soliman le Magnifique en 1529 ;
 la bataille de Vienne eut lieu le , près de Vienne (Autriche) ;
 le congrès de Vienne, en Autriche, qui a réorganisé l'Europe après la chute de Napoléon  (1814-1815) ;
 Vienne la rouge, surnom de la capitale autrichienne de 1918 à 1934.

Organisation 
 le Cercle de Vienne, club philosophique ayant fonctionné à Vienne (Autriche), au début du .

Voir aussi 
  (page d'homonymie) ;
  (page d'homonymie) ;
 Arbitrages de Vienne ;
  (page d’homonymie) ;
  (page d’homonymie) ;
  (page d’homonymie) ;
 Jazz à Vienne ;
 La frégate anti-sous-marine Jean de Vienne.